Петър Димитров Бояджиев е български лекар и политик, министър на здравеопазването през 1997 – 1999 г.

Биография 
Той е роден на 21 ноември 1938 година в София, България. Дедите му са българи от Македония – по бащина линия е внук на фармацевта Петър Бояджиев и на учителката в Солунската българска гимназия Люба Кулева, по майчина е от кукушките родове Станишеви, Тенчови и Бичеви.  

Завършва Висшия медицински институт в София и през 1962 – 1967 г. е лекар в Сандански. Придобива две клинични специалности: педиатрия и детска онкохематология. Работи в Катедрата по педиатрия на ВМИ София и във ВМИ Варна. От 1987 г. е завеждащ клиника в Трета градска болница в София. Доцент, кандидат на медицинските науки.

След промените през 1989 г. д-р Бояджиев влиза в политиката: член е на Националния съвет и на Централното бюро на Демократическата партия. По време на служебния кабинет на Стефан Софиянски става първи зам.-министър на здравеопазването, а в правителството на Иван Костов оглавява министерството до края на 1999 г. През неговия мандат се поставят основите на мащабна реформа на здравеопазването. Взема дейно участие и в пенсионната реформа като първи председател на Държавната агенция за осигурителен надзор (2000 – 2002 г.).

Родословие

Бележки 

Български лекари
Български педиатри
Български политици след 1989
Министри на здравеопазването на България
Възпитаници на Медицинския университет (София) 
Преподаватели в Медицинския университет (Варна)
Родени в София
Български лекари от Македония
По произход от Кукуш
По произход от Прилеп